
Molekulska formula -{C8H9NO3}- se može odnositi na:

 Glicin, aminokiselina
 Ortokain, anestetik
 Piridoksal, forma vitamina B6